Dorothée de Monfreid (née en 1973), illustratrice et écrivain française
 George-Daniel de Monfreid (1856 - 1929), peintre
 Henry de Monfreid (1879 - 1974), aventurier et écrivain
 Fonds Henry de Monfreid

Article connexe 
 Manfred
Patronyme français